Исраел има више значења:

 Исраел
 Исраел (Чалчивитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Исраел (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Исраел (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Исраел (Сан Педро Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику